Епархия Бейкера () — епархия Римско-Католической церкви в городе Бейкер-Сити, штат Орегон, США. Епархия Бейкера входит в митрополию Портленда. Кафедральным собором епархии Бейкера является собор святого Франциска Сальского.

История 
19 июня 1903 года Святой Престол учредил епархию Бейкера-Сити, выделив её из архиепархии Орегон-Сити.

16 февраля 1952 года епархия Бейкер-Сити была переименована в епархию Бейкера.

Ординарии епархии 
 епископ Charles Joseph O’Reilly (25.06.1903 — 20.03.1918) — назначен епископом Линкольна;
 епископ Joseph Francis McGrath (21.12.1918 — 12.04.1950);
 епископ Francis Peter Leipzig (18.07.1950 — 26.04.1971);
 епископ Thomas Joseph Connolly (4.05.1971 — 19.11.1999);
 епископ Robert Francis Vasa (19.11.1999 — 24.01.2012);
 епископ William Stephen Skylstad, апостольский администратор (24.01.2011 — 8.03.2012);
 епископ Liam Stephen Cary (8.03.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Орегоне